Cameronia ist der Name der Passagierschiffe

 Cameronia (Schiff, 1911)
 Cameronia (Schiff, 1921)